Bro socken kan avse:

* Bro socken, Bohuslän
 Bro socken, Gotland
 Bro socken, Uppland
 Bro socken, Värmland
 Bro socken, Västmanland